Оиле́й, Элей ( или ) — в древнегреческой мифологии — царь Локриды. У Гесиода, Стесихора и Ликофрона его имя пишется Илей.

Сын Леодака и Агрианомы, из города Нарики; либо сын Аполлона и Уреи, или сын Годедока.

Участник похода аргонавтов, во время которого он был ранен в плечо медным пером стимфалийских птиц. Любимец Аполлона, зачал сына в тот день, когда стену вокруг Трои воздвигали Посейдон и Аполлон.

Его жена — Эриопа (она же Алкимаха).
Отец Эанта (Аякса Малого) и Медонта, упомянут в «Илиаде».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Аргонавты
Мифы Локриды